Kherszonészosz ógörög polisz a Krím – akkor Kherszonészosz – félszigeten, a bizánci Herszón
 Kherszonészosz, tulajdonképpen Kherszonészosz Tauriké („Tauriké félsziget”), a Krím félsziget ógörög neve
 Kherszonészosz ógörög polisz a thrákiai Kherszonészosz – ma Gallipoli – félszigeten
 Kherszonészosz („félsziget”) a Gallipoli félsziget ógörög neve